Koke ist der Familienname folgender Personen:
 Alexander Koke (* 1979), deutscher Handballspieler und -trainer
 Otto Koke (1909–1966), deutscher Förster und Jagdschriftsteller

Koke ist der Spitz- oder Rufname folgender Personen:
 Koke (Fußballspieler, 1983) (Sergio Contreras Pardo; * 1983), spanischer Fußballspieler (u. a. SSV Jahn Regensburg)
 Koke (Fußballspieler, 1992) (Jorge Resurrección Merodio; * 1992), spanischer Fußballspieler (Atlético Madrid)

Koké ist der Familienname folgender Personen:
 Issaka Koké (* 1925), nigrisch-französischer Tierarzt und Politiker

Sonstiges:
 Koke-Strand, Strand im Königin-Maud-Land, Antarktika

Siehe auch:
 Coke